Andrew Gray peut faire référence à :

 (1390–1469), diplomate et noble écossais,
 (?-1849), sénateur du Delaware, États-Unis,
, entrepreneur du Delaware,
Andrew Gray (1847-1925), physicien écossais.

Voir aussi